Зариф Шарипович Раджабов ( , Ходжент, Ходжентский уезд, Самаркандская область, Российская империя — 27 августа 1990, Москва, СССР) — советский таджикский историк, академик АН Таджикской ССР (с 1962), первый директор Института истории и археологии АН Узбекской ССР (1943—1945), первый ректор Таджикского государственного университета им. Ленина (1948—1954), член Главной редакции многотомной «Истории СССР», Заслуженный деятель науки Таджикской ССР (1964), Лауреат Государственной премии Таджикской ССР имени Абуали ибн-Сино (Авицены) (1967).

Биография 
Родился 4 (17) июля 1906 года в Ходженте Ходжентского уезда Самаркандской области Туркестанского генерал-губернаторства Российской империи (с 1936 года — Ленинабад, ныне Худжанд, Согдийская область, Республика Таджикистан). Окончил Московский институт истории и философии (1932).

Заведующий научной частью Сталинабадской педагогической академии (1932).

Заведующий кафедрой истории СССР Таджикского учительского института (Ташкент), зав. отделом, учёный секретарь Института языка, литературы и истории Узбекского филиала АН СССР (1937—1943).

Первый директор Института истории и археологии АН Узбекской ССР (1943—1945).

Первый ректор, стоявший у истоков становления Таджикского государственного университета им. Ленина (ТГУ) (1948—1954).

Заведующий кафедрой истории СССР Таджикского государственного университета им. Ленина (1954—1959).

Директор Института истории, археологии и этнографии АН Таджикской ССР (1959—1962).

Академик-секретарь Отделения общественных наук АН Таджикской ССР (1962—1971).

Зариф Шарипович Раджабов ушёл из жизни 27 августа 1990 года, в возрасте восьмидесяти четырёх лет, покоится в городе Москве.

Общественная деятельность 
Избирался:
 депутатом Верховного Совета Таджикской ССР 3—4-го созывов и местных Советов народных депутатов,
 неоднократно — в руководящие партийные и советские органы,
 членом национального комитета историков СССР (1955),
 членом Таджикского комитета защиты мира, Cоветского комитета защиты мира.

Основные труды 
Научные работы З. Ш. Раджабова посвящены истории Таджикистана, среди них — монографические исследования:
 «К вопросу об исторических корнях дружбы народов Средней Азии с великим русским народом» (Сталинабад, 1954);
 «Из истории общественно-политической мысли таджикского народа во второй половине XIX и начале XX вв.» (Сталинабад, 1957);
 «Развитие науки в Таджикской ССР» (Москва, 1964).
 
 
 
З. Ш. Раджабов является одним из авторов 2-го тома коллективной работы «История таджикского народа» (Москва, 1964), член Главной редакции многотомной «Истории СССР».

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Почётные грамоты Президиума Верховного Совета Таджикской ССР
 Почётные грамоты Президиума Верховного Совета Узбекской ССР
 Заслуженный деятель науки Таджикской ССР (1964)
 Лауреат Государственной премии Таджикской ССР имени Абуали ибн-Сино (1967).

Память 

 На родине, в Худжанде, в Согдийской области Республики Таджикистан установлен памятник З. Ш. Раджабову.
 Имя Зарифа Шариповича Раджабова (Академиков Раджабовых — Зариф и Соли) носит улица в Душанбе (улица сохранила свое название со времен Советского Союза: ).
 При Таджикском национальном университете Республики Таджикистан создан музей им. академика З. Ш. Раджабова.
 В честь 60-летия (1966), 75-летия (1981), 85-летия (1991),  90-летия (1996) и 100-летия (2006) со дня рождения З. Ш. Раджабова проведены Республиканские научно-теоретические конференции, опубликованы материалы в виде отдельной книги (ЦГА РТ. Фонды: 6, 11, 13).

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Многие русские и таджикские учёные внесли неоценимый вклад в развитие исторической науки, такие как М. Е. Массон, С. П. Толстов, А. П. Окладников, А. Ю Якубовский, М. М. Дьяконов, И. П. Петрушевский, А. М. Беленицкий, Б. А. Литвинский, Е. А. Давидович, А. Н. Бернштам, Е. Э. Бертельс, И. С. Брагинский, С. Айни, Б. Г. Гафуров, З. Ш. Раджабов, Б. Искандаров, А. Мухторов, Н. Н. Негматов, Р. Масов и другие. <…> обобщающие исследования по истории таджиков, среди которых важное значение имеет «История таджикского народа» в трёх томах, 1963—1965 годов издания
 Академик З. Ш. Раджабов жил в очень непростое время <…> закономерно рядом с его именем появляются слова «первый», «один из первых», «организатор» <…> таджик, который поступил в Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова <…> из первых поступил в аспирантуру в Институт востоковедения АН СССР <…> первый директор Института истории АН Узбекской ССР <…> первый ректор ТГУ им. Ленина <…> первым был избран членом-корреспондентом Отделения истории АН Таджикской ССР. Одним из первых удостоен Государственной премии им. Абуали ибн-Сино <…> организатор научной разработки истории таджикского народа
 ОДН 
 Некролог

Похороненные в Москве
Редакторы по алфавиту
Редакторы Таджикистана
Редакторы СССР
Редакторы XX века
Ректоры вузов Таджикистана
Ректоры Таджикского национального университета
Заслуженные деятели науки Таджикской ССР
Академики АН Таджикской ССР
Лауреаты Государственной премии имени Абуали ибн Сино
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 4-го созыва